Música
Broken Arrow (canção) - de Pixie Lott
"Broken Arrows", canção de Avicii

Filmes
Broken Arrow (1950), com James Stewart
Broken Arrow (1996), com John Travolta

Localidades
Broken Arrow (Oklahoma), nos EUA

Desambiguação